Grote Beek (Vlaams Brabant) - een zijrivier van de Demer
 Grote Beek (Limburg) - een beek die via de Grote Laak naar de Grote Nete stroomt
 Grote Beek (Venlo) - oude naam voor een deel van de Parade in Venlo
 Grote Beek (Veluwe) - beek ten oosten van Barneveld, bovenloop van de Esvelderbeek

Eindhoven 
 Groote Beek (beek bij Eindhoven) - een beek, ontspringend in Eindhoven en bij Son uitstromend in de Dommel
 Landgoed De Grote Beek, een landgoed bij de bron van de beek
 Grote Beek (psychiatrisch ziekenhuis) - een instelling voor geestelijke gezondheidszorg op dit landgoed